Кантелё — коммуны во Франции:
 Кантелё — город в департаменте Приморская Сена.
 Кантелё — коммуна в департаменте Па-де-Кале.